Lo-p’ing Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luoping Xian, härad, Yunnan, 
 Leping Shi, härad, Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar